Тёле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70499.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км севернее Безансона, в 27 км к западу от Везуля.

Вдоль западной границы коммуны протекает река Гуржона, правый приток Соны.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 109 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 65 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 57,1 %). Из 48 активных жителей работали 45 человек (24 мужчины и 21 женщина), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 17 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 10 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона